Денежные доходы населения — суммы денег, получаемые и аккумулируемые населением. Основными источниками денежных доходов населения являются оплата труда, доход от предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии), реализация продукции личного подсобного хозяйства, поступления из финансовой системы (выплаты выигрышей по займам, проценты на вклады в банках, страховые вознаграждения).

Литература 
 
 Денежные доходы населения // Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. 1999.

Доходы населения